Aydar ist der Familienname folgender Personen:

 Mariana Aydar (* 1980), brasilianische Sängerin und Songwriterin
 Seher Aydar (* 1989), norwegischer Politikerin
 Zübeyir Aydar (* 1961), kurdischer Abgeordneter des türkischen Parlaments